Termin -{TLL}- ima više značenja.
 DTDP-6-dezoksi-L-taloza 4-dehidrogenaza (NAD+), gen
 IATA kod za Lenart Meri Talin aerodrom